Skåde (parochie), Denemarken
Skaði, berggodin uit de Noordse mythologie